Aszur-belu-usur – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Aszur-belu-usur (gubernator Habruri)
 Aszur-belu-usur (gubernator Kadmuhu)